W Polsce
 Moszczona – kolonia w woj. lubelskim, pow. bialskim, gminie Łomazy
 Moszczona Królewska
 Moszczona Pańska
 Moszczona – struga, prawy dopływ Bugu
 Moszczona – struga, prawy dopływ Liwca

 Na Ukrainie
 Moszczona – stacja kolejowa, w rejonie kowelskim, w obwodzie wołyńskim
 Moszczona – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim

Linki zewnętrzne